Бельвей ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 8,27 км². Население — 2 110 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de Bellvei
 Punts d'interès de la ciutat

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны